Wendell Phillips kan syfta på:

* Wendell Phillips (1811–1884), amerikansk politiker
 Wendell Phillips (1925–1975), amerikansk arkeolog